Con el nombre de Río Bermejito se denomina a:
  
 Río Bermejito, una localidad de la provincia argentina del Chaco;
 Río Bermejito, un curso fluvial de la provincia argentina del Chaco;
 Río Bermejito, un curso fluvial de la provincia panameña de Veraguas.

Referencias